Астана.kz:
 Казахи (команда КВН) — старий склад команди, раніше відомої як «Астана.KZ» 
 Астана.kz (команда КВН) — молодий склад команди